Monotaxis est un genre animal, plus précisément un genre de poissons téléostéens de la famille des Lethrinidae.
 Monotaxis est un genre végétal de la famille des Euphorbiaceae.